H.H. Engelbewaarderskerk is de naam van rooms-katholieke kerken die gewijd zijn aan de Engelbewaarders.

Duitsland
 Pfarrkirche zu den Hl. Schutzengeln (Eichenau)
 Schutzengelkirche (Eichstätt)
 Pfarrkirche Hl. Schutzengel und St. Jakobus Major (Gaukönigshofen)
 Pfarrkirche Hl. Schutzengel (Gräfendorf)
 Schutzengelkirche (Straubing)
 Schutzengelkapelle Aremberg
 Schutzengelkapelle Lindenfels
 Schutzengelkapelle (München)

Italië
Chiesa dell'Angelo Custode (Calcinelli)
Chiesa dei Santi Angeli Custodi (Catania)
Chiesa dei Santi Angeli Custodi (Rome)
Chiesa dei Santi Angeli Custodi al Tritone (Rome)
Oratorio degli Angeli Custodi (Lucca)

Nederland
H.H. Engelbewaarderskerk (Badhoevedorp)
H.H. Engelbewaarderskerk (Den Haag)
H.H. Engelbewaarderskerk (Geleen)
H.H. Engelbewaarderskerk (Hazerswoude-Dorp)
H.H. Engelbewaarderskerk (Hoorn)
H.H. Engelbewaarderskerk (Lisse)
H.H. Engelbewaarderskerk (Rotterdam)

Oostenrijk
Schutzengelkirche (Graz)

Verenigde Staten
Church of the Guardian Angels (New York)
Church of the Guardian Angels (Wallis)

Zwitserland
 Schutzengelkapelle (Sankt Gallen)
 Schutzengelkapelle (Zug)